Lekkoatletyka na Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 2019 – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się na Wuhan Five Rings Sports Center w chińskim Wuhan od 22 do 27 października 2019.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa 

Źródło: .

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne